Чикурал има више значења:

 Чикурал (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чикурал (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику